Njue ist der Familienname folgender Personen:

 Grace Wanjiru Njue (* 1979), kenianische Geherin
 John Njue (* 1944), Erzbischof von Nairobi

Siehe auch:
 Niue